Agathotanais är ett släkte av kräftdjur. Agathotanais ingår i familjen Agathotanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Agathotanais